Чолівка — житловий район Коростеня, Житомирська область
 Чолівка — зупинний пункт Південно-Західної залізниці